2 miejscowości w Polsce: 
 Czachy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Domanice 
 Czachy – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów 

Zobacz też: Czachy-Kołaki